Юбер Жозеф Вальтер Фрер-Орбан () ( — ) — бельгийский либеральный политический и государственный деятель. Глава правительства Бельгии с 3 января 1868 по 2 июля 1870, и с 19 июня 1878 по 16 июня 1884.

Ранние годы 
Родился в городе Льеж, образование получил в домашних условиях, а позже учился в Париже, докторская степень получена в  Лёвенском государственном университете, после чего имел юридическую практику в родном городе. Отождествлял свои взгляды с идеями либеральной партии и позиционировал себя как противника католических клерикалов. Он был противником ограничений свобод. Он также был активным масоном, и принадлежал к масонской ложе Льежа.

Карьера 
В 1846 году написал программу, которая была принята в качестве устава Либеральной партии. В 1847 году был избран в бельгийский парламент и назначен на пост министра общественных работ (до 1848). С 1848 по 1852 был министром финансов. Стал основателем Национального банка Бельгии в 1850 году, уменьшил почтовые расходы, снизил железнодорожные тарифы, отменил ввозные пошлины в городах, отменил налог на газеты и выступал за свободную торговлю.

Его труд La mainmorte et la charité (1854—1857), направленный против консерваторов, значительно повлиял на позиции партии в стране. В результате в 1857 году либералы вернулись к власти, и Фрер-Орбан стал министром финансов (до 1870 года) в кабинете Шарля Роже, преемником которого и стал в 1868 году. За два года католики вернулись к власти, однако с 1878 до 1884 года он ещё раз возглавлял кабинет министров, одновременно занимая пост министра иностранных дел. Важнейшим шагом на этом посту стал разрыв дипломатических отношений с Ватиканом в 1880 году (были восстановлены в 1884 году).

Награды

Память 

Его именем назван сквер в центре Брюсселя. Там же ему установлен памятник.
Его статуя установлена также в Льеже на бульваре d’Avroy.

Литература 
 Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red.), Le Parlement belge, 1831—1894. Données biographiques, Brussel, 1996.
 Jules Garsou, Frère-Orban, La Renaissance du Livre (Bruxelles), 1945.
 Jules Garsou, Frère-Orban de 1857 à 1896, vol. I 1857—1878, L’Avenir (Bruxelles), 1946.
 Henry Van Leynseele et Jules Garsou, Frère-Orban de 1857 à 1896, vol. II 1878—1896, La Renaissance du Livre (Bruxelles), 1954.
 Paul Hymans, Frère-Orban 1812—1857, Lebègue & Cie (Bruxelles), 1905—1910 (2 vol.).
 Nadine Lubeski-Bernard, Léopold II et le Cabinet Frère-Orban (1878—1884). Correspondance entre le roi et ses ministres, Nauwelaerts (Leuven), 1983 (2 vol.).

Примечания

Ссылки 
 Архив Либеральной партии Бельгии.
 Gilman, D. C.; Thurston, H. T.; Moore, F., eds. (1905). «article name needed». New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead.

Министры финансов Бельгии
Премьер-министры Бельгии